Schönborn är en kommun och ort i Tyskland, belägen i Landkreis Elbe-Elster i förbundslandet Brandenburg. Schönborn är administrativt säte för kommunalförbundet Amt Elsterland tillsammans med kommunerna Heideland, Rückersdorf, Schilda och Tröbitz.

Befolkning

Källor

Noter  

Kommuner och städer i Landkreis Elbe-Elster